

Трускавець — село в гміні Вартковіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Трускавець — село в гміні Поддембіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства